Genesis (řecké Γένεσις znamená počátek, stvoření, původ) nebo geneze může kromě svého obecného řeckého významu označovat také:

 Genesis – část Bible, první knihu Starého zákona (též 1. kniha Mojžíšova)
 Stvoření světa

 hudba
 Genesis (skupina) – britská hudební skupina
 Genesis (album) – dvanácté studiové album skupiny Genesis 
 Genesis (album, Busta Rhymes) – hudební album rappera Busta Rhymes

vesmír
 Genesis-1 – soukromá družice z roku 2006
 Genesis (sonda) – vesmírná mise NASA

 informatika
 Sega Genesis – počítačová herní konzole firmy Sega